Knowland ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph R. Knowland (1873–1966), US-amerikanischer Politiker
 William F. Knowland (1908–1974), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Noland